Blackrock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Blackrock Mountain (Alberta)
 Blackrock Mountain (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Blackrock Mountain (Georgia)
 Blackrock Mountain (Kalifornien)
 Blackrock Mountain (Jackson County, North Carolina, 1373 m)
 Blackrock Mountain (Jackson County, North Carolina, 1754 m)
 Blackrock Mountain (Macon County, North Carolina)